Krzysztof Skóra (1950–2016) – biolog, profesor nauk o Ziemi
 Krzysztof Skóra (ur. 1957) – ekonomista, samorządowiec, polityk